El término Circe puede hacer referencia a:

 Circe, personaje mitológico;
 Circe, asteroide;
 Circe Maia (n. 1932), poetisa uruguaya;
 Efecto Circe, término de la bioquímica;
 Ajedrez de Circe, variante de ajedrez;
 Centro de Información y Red de Creación de Empresas, sistema de información para la creación telemática de empresas en España;
 Circe, personaje de DC Comics;
 Circe, editorial;
 Circe, relato del  libro Bestiario  de Julio Cortázar.
 Circe, película de Argentina dirigida en 1964 por Manuel Antín. 
 CIRCE, centro de investigación de la Universidad de Zaragoza.
 CIRCE, Conservación, Información y Estudios.